Henry Allan Gleason ist der Name folgender Personen:

*Henry Allan Gleason (Botaniker) (1882–1975), US-amerikanischer Botaniker und Ökologe
Henry Allan Gleason (Linguist) (1917–2007), US-amerikanischer Linguist